

Persone 
 Karl Hartl (1899-1978) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico austriaco

Geografia

Austria 
 Hartl – comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)
 Hartl bei Fürstenfeld – frazione di Fürstenfeld, città nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)